Desa Pandantoyo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pandantoyo (administrativ by i Indonesien, lat -7,58, long 112,10), Jawa Timur, 
 Desa Pandantoyo (administrativ by i Indonesien, lat -7,94, long 112,17), Jawa Timur, 
 Desa Pandantoyo (administrativ by i Indonesien, lat -7,32, long 111,93), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar